Utdöda fåglar är olika taxa av fåglar som av olika anledningar dött ut och inte förekommer längre. De delas här upp i tre olika kategorier i tre separata artiklar:
 Fossila fåglar – fåglar som dog ut före människan och har beskrivits utifrån fossil.
 Fåglar utdöda i förhistorisk tid – fåglar som dog ut efter människans intåg, men före år 1500. Dessa har ofta beskrivits från subfossila lämningar, men inte under deras livstid.
 Fåglar utdöda i modern tid  – fåglar som dog ut efter år 1500 och beskrevs ofta vetenskapligt under deras livstid.